Чон Ин Сон (; род. 25 апреля 1991, Республика Корея) — южнокорейская актриса.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Актрисы по алфавиту
Актрисы Республики Корея
Актрисы XXI века